Lousa puede referirse a:

 Lousã, villa y municipio portugués en el Distrito de Coímbra.
 Lousa (Castelo Branco),  freguesia portuguesa del municipio de Castelo Branco.
 Lousã (freguesia), freguesia portuguesa del municipio de Lousã.
 Lousa (Loures), freguesia portuguesa del municipio de Loures.
 Lousa (Torre de Moncorvo), freguesia portuguesa del municipio de Torre de Moncorvo.